Pierwszy rząd Romana Prodiego (1996–1998)
 Drugi rząd Romana Prodiego (2006–2008)